Bangsbo Å är en c:a 12 km lång å i Danmark på ön Vendsyssel-Thy i Nordjylland som löper ut i Kattegatt vid Fredrikshavn. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Källor 

Vattendrag i Region Nordjylland